Espinar bezeichnet:

 Provinz Espinar, Provinz in Peru
 El Espinar, Gemeinde in Kastilien-León, Spanien
 El Espinar (Guadalajara), Ort in Kastilien-La Mancha, Spanien

Espinar ist zudem der Name folgender Personen:
 José Domingo Espinar (1791–1865), panamaischer Arzt, Ingenieur und Staatsmann
 Ladislao Espinar (1842–1879), peruanischer Militär aus dem Pazifikkrieg
 Ramón Espinar Gallego (* 1954), spanischer Politiker
 Ramón Espinar Merino (* 1986), spanischer Politiker